Tom Malloy – (1897-1973) direttore della fotografia, montatore e sceneggiatore del cinema muto
Tom Malloy –  attore, produttore e sceneggiatore nato nel 1974